Midland League 1895–96 var den syvende sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 15 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Kettering, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson havde tre hold forladt ligaen, bl.a. var Loughborough Town blevet valgt til The Football League Second Division. Til gengæld var fire nye hold blevet optaget i ligaen:
 Barnsley St. Peter's, som tidligere havde spillet i Sheffield League.
 Dresden United, som i sæsonen 1894-95 var blevet nr. 4 i The Combination.
 Walsall, som i sæsonen 1894-95 var blevet nr. 14 i Second Division i The Football League, og som ikke var blevet genvalgt til ligaen.
 Wellingborough, som i sæsonen 1894-95 var blevet nr. 5 i Leicestershire & Northants League.

Efter sæsonen blev de to hold, der sluttede på anden- og tredjepladsen, Gainsborough Trinity og Walsall valgt som nye hold i The Football League, og de hold forlod ligaen sammen med Mansfield Town, Newark og Matlock, der sluttede på de tre nederste pladser i tabellen. Til gengæld blev fem nye hold optaget i ligaen:
 Burslem Port Vale, som i sæsonen 1895-96 blev nr. 14 i Second Division i The Football League, og som ikke blev genvalgt til ligaen.
 Chesterfield.
 Glossop North End, som i sæsonen 1895-96 blev nr. 3 i The Combination.
 Mexbrough, som tidligere havde spillet i Sheffield League.
 Worksop Town, som tidligere havde spillet i Sheffield League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896